Выборы в Европарламент прошли 10-13 июня 1999 года.

Результаты

Примечания 

 
Выборы 1999 года